Claudio Cavina – controtenore, direttore di coro e direttore d'orchestra italiano
 Cristiano Cavina – scrittore italiano
 Demis Cavina – allenatore di pallacanestro italiano
 Francesco Cavina – vescovo italiano
 Gianni Cavina – attore italiano 
 Giulio Cavina – sindacalista e politico italiano
 Pietro Maria Cavina – astronomo e storico italiano
 Sergio Cavina – politico italiano